Příjmení Andrzejewski nosí více významných osobností:

 Bohdan Andrzejewski (* 1942) – polský sportovní šermíř
 Jadwiga Andrzejewska (1915–1977) – polská herečka
 Jerzy Andrzejewski (1909–1983) – polský spisovatel, dramatik, scenárista, literární a divadelní kritik